Одна з частин, ділянок, що складають яке-небудь ціле.
 Відділ або підвідділ установи, підприємства, організації тощо, напр., Торгова секція аграрної біржі.
 Один з підвідділів з'їзду, конференції, форуму, напр., Французька секція робітничого інтернаціоналу
 Частина пристрою, установки, підприємства.
 У транспортій техніці: бустерна секція.
 У гірничій справі: секція кріплення (комплектного, механізованого тощо), калориферна секція, секція конвеєра, секція збагачувальної фабрики.
 У маркшейдерії і геодезії — секція нівелірного ходу.
 Секція (армія) — найменший штатний тактичний підрозділ, що має штатного командира, в арміях Великої Британії, Канади, Австралії
 Критична секція (critical section) у програмуванні — об'єкт синхронізації ниток (потоків)
 Туристична секція — первинна ланка організації громадської туристської діяльності.
 Секція — назва рангів таксонів у біологічній класифікації. Має різне значення в зоології та ботаніці:
 в зоології — ранг між підрядом і надродиною;
 в ботаніці — ранг між підродом та серією.